Mistrzostwa Świata Juniorów w Biathlonie 2008 odbyły się w dniach 25 stycznia - 2 lutego 2008 w niemieckiej miejscowości Ruhpolding.

Wyniki juniorów

Wyniki juniorów młodszych

Tabela medalowa

Tabela punktowa

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata juniorów w biathlonie
2008 w sportach zimowych
2008 w Niemczech
Biathlon w Niemczech